Jerković est un patronyme porté notamment par :

 Dražan Jerković (1936-2008), footballeur et manager yougoslave ;
 Jurica Jerković (1950-2019), footballeur croate ;
 Romana Jerković (1964-), femme politique croate.